Hungerbühler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hungerbühler (* 1938), Schweizer Radsportler
 Eberhard Hungerbühler, Geburtsname von Felix Huby, deutscher Autor
 Emil Hungerbühler (1914–2022), Schweizer Zeichenlehrer, bildender Künstler und Konservator
 Johann Matthias Hungerbühler (1805–1884), Schweizer Politiker
 Konrad Hungerbühler (* 1952), Schweizer Chemiker
 Lea Hungerbühler (* 1988), Schweizer Juristin und Menschenrechtsaktivistin
 Magnus Hungerbühler (1732–1811), Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Norbert Hungerbühler (* 1964), Schweizer Mathematiker
 Pascal Hungerbühler (* 1977), Schweizer Radsportler
 Sabrina Hungerbühler (* 1982), Schweizer Rennfahrerin
sowie von
 Robert Hunger-Bühler (* 1953), Schweizer Schauspieler und Regisseur